Fogelberg:
 Benedict "Bengt" (Erland) Fogelberg (1786, Göteborg  1854, Trieste), sculpteur suédois
 Daniel "Dan" (Grayling) Fogelberg, un chanteur (auteur, compositeur, interprète, musicien et réalisateur)